Valle Mosso – comune italiano della provincia di Biella in Piemonte
 Valle di Mosso – valle del Piemonte
 Valle Inferiore Mosso – località del comune di Valle Mosso
 Valle Superiore Mosso – località del comune di Mosso
 Comunità montana Valle di Mosso – ex comunità montana che si sviluppava all'interno della Valle di Mosso, nel territorio delle Prealpi biellesi